Bezděkov – comune del distretto di Třebíč
Bezděkov – comune del distretto di Klatovy
Bezděkov – comune del distretto di Rokycany
Bezděkov – comune del distretto di Pardubice
Bezděkov – comune del distretto di Havlíčkův Brod
Bezděkov nad Metují – comune del distretto di Náchod
Bezděkov pod Třemšínem – comune del distretto di Příbram
Dolní Bezděkov – comune del distretto di Chrudim
Horní Bezděkov – comune del distretto di Kladno